Neil Stewart est un nom pouvant désigner:

Neil Stewart (1793-1881), marchand et homme politique canadien
 (né en 1978), photographe de mode anglais
, président d'union étudiante britannique

Voir aussi

Stewart, Neil